Влади́мир Па́влович Пра́вик (; 13 июня 1962, Чернобыль, Киевская область, УССР, СССР — 11 мая 1986, Москва, СССР) — советский пожарный, принимавший участие в тушении пожара после аварии на ЧАЭС, лейтенант внутренней службы, Герой Советского Союза (1986, посмертно).

Биография 
Родился 13 июня 1962 года в Чернобыле в семье служащего. После окончания школы в 1979 году учился в Черкасском пожарно-техническом училище МВД СССР, из которого был выпущен в 1982 году в звании лейтенанта внутренней службы. Служил начальником караула 2-й военизированной пожарной части Управления внутренних дел Киевского облисполкома (охрана Чернобыльской АЭС).

Вместе с другими пожарными (В. Игнатенко, В. Кибенком, Л. Телятниковым и др.) принимал участие в тушении пожара в первые часы после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Во время тушения получил высокую дозу радиации, был отправлен на лечение в Москву, где и скончался в 6-й клинической больнице 11 мая 1986 года. Похоронен на Митинском кладбище в Москве.

Награды и звания 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1986 года за мужество, героизм и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, лейтенанту внутренней службы Правику Владимиру Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
 Награждён орденом Ленина (25.09.1986, посмертно).
 26 апреля 1996 года за исключительное личное мужество и самоотверженность, высокий профессионализм, проявленные во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС награждён знаком отличия Президента Украины — звездой «За мужество» (посмертно).

Семья 
Отец Павел Афанасьевич (1936—2015), мать Наталья Ивановна (1944—2022), брат Виктор Павлович (род. 1970) после аварии переехали в Ирпень. 

Супруга Надежда Ивановна (род. 1965, во втором браке Омелянченко). Дочь Наталья Владимировна Ермошкина-Правик (род. 1986), внучка Вера (род. 2014) проживают в Москве.

Память 
 В честь Владимира Правика названы улицы ряда населённых пунктов Киевской области: в городах Переяслав и Узин, посёлках городского типа Бородянка и Макаров, сёлах Горностайполь, Новое и Ярешки, а также улицы населённых пунктов других регионов Украины (Вараш, Городище, Измаил, Черкассы, Ямполь, с. Гута-Чугорская, с. Журавка, с. Липы, с. Матвеевка, с. Циркуны).
 В городе Ирпень Киевской области в честь Владимира Правика назван городской парк и установлен его памятник.
 29 мая 1987 Министерство связи СССР выпустило в обращение художественный маркированный конверт с изображением Владимира Павловича Правика.
 25 сентября 1987 года на воду был спущен танкер «Владимир Правик».
 Бюст Владимиру Правику установлен на месте мемориала Героям Чернобыля в Черкасском институте пожарной безопасности имени Героев Чернобыля. В музее института хранятся личные вещи героя.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Пожарные СССР
Ликвидаторы Чернобыльской аварии
Умершие от лучевой болезни
Похороненные на Митинском кладбище